Селище міського типу:
 Щербинівка — Донецька область, Торецька міська рада
Села:
 Щербинівка — Дніпропетровська область, Царичанський район
 Щербинівка — Сумська область, Путивльський район
 Щербинівка — Харківська область, Валківський район
 Щербинівка — Черкаська область, Золотоніський район

 Щербинівка — назва міста Торецьк в Донецькій області до 1938 року